Jerome Cardan
Cardan (Gironde)

Desambiguação